donkere aarduil
 hoogveenaarduil
 moerasheide-aarduil
 veelhoekaarduil